Palazzo Margherita – sede del comune dell'Aquila
 Palazzo Margherita – sede dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America a Roma